Кристоф Ульман (; 19 мая 1983, Альтэттинг, ФРГ) — немецкий хоккеист. Амплуа — нападающий. Игрок клуба «Аугсбург Пантер».

Карьера 
Ульман начал свою профессиональную карьеру в молодёжной команде клуба Кёльнер Хайе в 1999 году. После того, как Ульман в сезоне 2000/01 набрал 66 очков за 27 игр, его перевели в основную команду, а уже в 2002 году он стал чемпионом Германии в составе акул. По соглашению между клубами, Кристоф Ульман привлекался к играм за клуб второй немецкой лиги EV Duisburg на протяжении двух сезонов, в том случае, когда не требовался основной команде Кёльнер Хайе. В 2003 году нападающий перешёл в Адлер Мангейм, где он был в течение трех лет. В 2005 году команда при его участии завоевала второе место, но уже в 2007 году Ульман и его команда стали чемпионами Германии по хоккею. В сезоне 2008/09 игрок вернулся к акулам из Кельна. В сезоне 2010/2011 Ульман стал капитаном команды и одним из лучших бомбардиров лиги, но затем в 2011 году вернулся а Адлер Мангейм.

В составе национальной сборной Германии участник чемпионатов мира 2004, 2006 (дивизион I), 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011. В составе молодёжной сборной Германии участник чемпионатов мира 2002 (дивизион I) и 2003

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Фюксе Дуйсбург»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки ХК «Хайльброннер Фалькен»
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой